

События 
 Консулы: Квинт Фульвий Флакк (плебей) и Луций Манлий Ацидин Фульвиан (патриций); преторы: Гай Валерий Левин (на Сардинии), Гней Корнелий Сципион Гиспалл (по делам иноземцев), Квинт Муций Сцевола (на Сицилии) и Публий Муций Сцевола (в Риме); пропреторы: Луций Постумий Альбин (в Дальней Испании) и Тиберий Семпроний Гракх (в Ближней Испании); курульный эдил: Аппий Клавдий Центон; плебейский эдил: Гней Сервилий Цепион; монетные триумвиры: Матиен, Публий Ювентий и Фурий Пурпурион; цензоры: Марк Эмилий Лепид (патриций) и Марк Фульвий Нобилиор (плебей).
 Марк Эмилий Лепид становится одновременно цензором и принцепсом.
 Закончились сражения в Испании военными операциями и установлением мира Гракхов.
 179—178 — Тиберий Семпроний Гракх организовал в Иберии римскую провинцию.
 Претор Луций Постумий Альбин празднует в Риме триумф за Лузитанию.
 Эвмен II, царь Пергама одерживает победу над Фарнаком I, царём Понта.
 Фарнак застигнут врасплох нападением врагов и должен заключить мир. Мирный договор Фарнака с царями Пергама, Вифинии, Каппадокии. Фарнак вынужден отказаться от Пафлагонии, но удерживает Синопу.
 Упоминание о сарматском «царе» Гатале в договоре Фарнака, царя Понта, с царями Пергама, Вифинии, Каппадокии.
 Союзный договор между Фарнаком и Херсонесом.
 Филипп разочаровался в Персее, приблизил к себе Антигона, племянника Антигона III, но, приехав в Амфиполь, заболел и умер.
 179—168 — Царь Македонии Персей (213—166). Сын Филиппа V.
 179—157 — Император Китая Вэнь-ди (Лю Хэн). Сын Гаоцзу.

Скончались 
 Филипп V Македонский.

См. также

Примечания